Ward Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Ward Island (Jefferson County, Florida)
 Ward Island (Lee County, Florida)
 Ward Island (Pinellas County, Florida)
 Ward Island (Illinois)
 Ward Island (Kalifornien)
 Ward Island (Michigan)
 Ward Island (New York)
 Ward Island (Rhode Island)
 Ward Island (Texas)

in Kanada:
 Ward Island (Ontario) im Lake Ontario

Siehe auch:
 Wards Island im East River, New York